Simorgh eller Simurgh kan avse:

 Simurgh, mytisk fågelgestalt i persisk mytologi
 Simorgh (shahrestan), delprovins i Mazandaran, Iran
 Simorgh – priskategori vid Fajr International Film Festival